|-
| 177401 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177402 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177403 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177404 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177405 - || || 30 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177406 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177407 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177408 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177409 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177410 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177411 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177412 - || 2004 CK || 2 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177413 - || || 12 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 177414 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177415 - || || 9 de febrer de 2004 || Vicques || Vicques
|-
| 177416 - || || 10 de febrer de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 177417 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177418 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177419 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177420 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177421 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177422 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177423 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177424 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177425 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177426 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177427 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177428 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177429 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177430 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177431 - || || 11 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177432 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177433 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177434 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177435 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177436 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177437 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 177438 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177439 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177440 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177441 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177442 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177443 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177444 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177445 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177446 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177447 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177448 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177449 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177450 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177451 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177452 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177453 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177454 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177455 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177456 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177457 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177458 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177459 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177460 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 177461 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177462 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177463 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177464 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177465 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177466 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177467 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177468 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177469 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177470 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177471 - || || 17 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177472 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177473 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177474 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177475 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177476 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177477 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177478 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 177479 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177480 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177481 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177482 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177483 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177484 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177485 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177486 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177487 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177488 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177489 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177490 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177491 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177492 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177493 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177494 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177495 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177496 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177497 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177498 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177499 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177500 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
|}

7